Carlos Encinas puede referirse a:

 Carlos Bardem (1963-), actor y guionista expañol;
 Carlos Encinas Ferrer (1942-2019), economista y académico mexicano;
 Carlos Encinas González (1907-1997), pintor, médico y cartógrafo español nacionalizado mexicano;
 Carlos Encinas Vásquez (1964-), exfutbolista y entrenador chileno.